

События 
 Население Земли впервые достигает 500 миллионов человек.
 Парижский университет получает королевские привилегии.
 Папа Иннокентий III провозглашает крестовый поход против народов Прибалтики. Бременский каноник Альберт, получив помощь папы, германского императора и датского короля, появился на кораблях с немецким войском в устье Западной Двины.
 В борьбе за Сицилию силы папы римского Иннокентия III нанесли поражение Макварду с Анвейлера, немецкому покровителю малолетнего короля Фридриха II и сторонники Филиппа Швабского. Однако Маквард удержал Палермо.
 Брат Салах ад-Дина аль-Адиль I стал султаном Египта.
 1200—1220 — Хорезмшах Мухаммед II.
 1200—1218 — Правитель княжества Мали между Нигером и Баконом Муса Кеита. Основание города Кангаба на Нигере.
 Ирокезы вторглись в современный Огайо с севера.

Правители 
 Государство Хорезмшахов — Ала ад-Дин Мухаммед II (1200—1220).
 Айюбиды — Аль-Адиль I (1200—1218).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1200 году
 Викентий из Кельчи — польский священник, поэт, первый известный польский композитор.
 Гандзакеци, Киракос

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1200 году
 13 февраля — Стефан Неманя, преподобный сербский великий князь, отец святого Саввы, основоположик сербского монастыря Студеница, и устроитель афонского монастыря Хиландар.
 Ала ад-Дин Текеш — хорезмшах c 1172 из рода Ануштегинов.
 Жослен III, граф Эдессы.

Карты 1200 года

Фотогалерея

См. также